L'anamnèse (en grec « réminiscence ») est l'action d'évoquer des antécédents à travers un récit. Le mot est un substantif féminin.

 En médecine, l'anamnèse, synonyme d'histoire de la maladie, retrace les antécédents médicaux et l'historique de la plainte actuelle du patient, avec les résultats des différentes explorations déjà faites et les traitements entrepris.
 En psychologie, l'anamnèse signifie histoire du sujet.
 Dans la liturgie chrétienne, l'anamnèse fait référence à la mémoire du Ressuscité (Jésus-Christ). Dans le Missel romain, l'anamnèse est constituée par des prières, après la consécration.
 En ésotérisme, l'anamnèse est le fait de recouvrer la connaissance totale de ses propres existences antérieures (incarnations précédentes).
 La société anamnèse est une startup e-santé, optimisant les parcours de soin grâce à l'intelligence artificielle et au digital.